Falschheit steht für:
 das Gegenteil der Echtheit
 das Gegenteil der Ehrlichkeit
 das Gegenteil der Korrektheit (Logik)
 das Gegenteil der Richtigkeit
 das Gegenteil der Wahrhaftigkeit
 das Gegenteil der Wahrheit

Falsch oder Das Falsche steht für:
 einen Wahrheitswert in der Logik

Falsch ist der Name von
 Falsch (Netlabel), ein Sublabel von Mego

Siehe auch:
 Fälschung